Municipio de Emmet puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Emmet (condado de Nevada, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Nevada.
 Municipio de Emmet (condado de Union, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Union.
 Municipio de Emmet (Illinois), un municipio ubicado en el condado de McDonough.
 Municipio de Emmet (condado de Emmet, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Emmet.
 Municipio de Emmet (condado de Renville, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Emmet (condado de Holt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Holt.